Уильям Дакр (; около 1319 — июль 1361) — английский аристократ, 2-й барон Дакр с 1339 года. Старший сын сэра Ральфа Дакра, 1-го барона Дакра, и Маргарет Мултон, 2-й баронессы Мултон из Гилсланда. После смерти отца в 1339 году унаследовал семейные владения в Камберленде и Линкольншире и баронский титул. От матери Уильям должен был получить земли в Северном Йоркшире и Камбрии, но мать его пережила. Дакр сражался с шотландцами при Невиллс-Кроссе в 1346 году, в январе 1347 года он занял должность шерифа Дамфрисшира. 

Барон был женат на Кэтрин Невилл, дочери Ральфа Невилла, 2-го барона Невилла, и Элис Одли, но этот брак остался бездетным. Поэтому третьим бароном Дакр стал младший брат Уильяма Ральф.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Дакр
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Невиллс-Кроссе
Дакры